

Patronyme 

 Armin van Buuren (1976-), DJ et producteur néerlandais ;
 Kees van Buuren (1986-), footballeur néerlandais ;
  (1995-), pilote de course néerlandais.

Toponyme 

 Jardin Van Buuren, jardins bruxellois, qui supporte le musée suivant ;
 Musée Alice et David van Buuren, musée privé belge d'Uccle.
Patronyme néerlandais